Pinheiros peut désigner :
 Pinheiros, un affluent du Rio Tietê qui traverse la ville de São Paulo, au Brésil ;
 Pinheiros, un pôle d'échange des transports de São Paulo où convergent la ligne 4-Jaune du métro, la ligne 9-Émeraude de la CPTM et un terminus d'autobus urbain ;
 Pinheiros, un quartier de la ville brésilienne de São Paulo ;
 Pinheiros, une municipalité brésilienne.

Voir aussi 
 Pinheiros Futebol Clube, un club brésilien de football basé à Pinheiros